

Geografia
 Colombia
 Buenaventura – città del dipartimento di Valle del Cauca
 Diocesi di Buenaventura – diocesi cattolica
 Messico
 Buenaventura – municipalità dello stato di Chihuaua
 Spagna
 Buenaventura – città della comunità autonoma di Castiglia-La Mancia

Onomastica
 Buenaventura – forma spagnola del nome proprio di persona italiano maschile Bonaventura

Altro
 Colonna Buenaventura Durruti – organizzazione contro il regime franchista

Pagine correlate
 San Buenaventura